Pod Průhony je malá vesnice, část obce Bavoryně v okrese Beroun. Vznikla ke dni 1. června 2010. V roce 2011 měla 1 obyvatele, v roce 2017 zde bylo evidováno 8 adres.

Obyvatelstvo

Reference

Externí odkazy 
 

Samoty v okrese Beroun
Bavoryně